Grammosciadium confertum är en flockblommig växtart som beskrevs av Hub.-mor. och Lamond. Grammosciadium confertum ingår i släktet Grammosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
confertum